Охраняемые памятники КНР () — памятники, входящие в утверждаемый Государственным советом список исторических памятников, охраняемых законодательством КНР.

Первый список охраняемых памятников КНР появился 3 апреля 1961 году и содержал 180 наименований, второй — в 1982 году, когда было добавлено ещё 62. В настоящее время этот список многократно расширен.

К охраняемым памятником в Китае относятся места важнейших исторических событий, культурные и научные ценности — здания, произведения искусства, гробницы и древние захоронения, старинная архитектура, пещерные монастыри, парки, каменные стелы с надписями и прочее. В настоящее время в список охраняемых памятников в Китае входит более 2,350 объектов.

Некоторые из охраняемых Памятников КНР 

 Буддийский храм Гуанъюн
 Восьмиугольный павильон в Цзинчжэне
 Главный штаб 4-й Красной армии Китая (нач. XX столетия)
 Гробница Ван Цяня
 Гробница Гао Юя
 Гроты Шичжуншань
 Дворец правителя Поднебесной Чжонвана, (Сучжоу (Цзянси)
 Источник Шэнхай
 Каменные колонны с сутрами храма Китигарба
 Каналы Дуцзянъян
 Мавзолей Сун Ятсена (Нанкин)
 Мавзолей Сяолин (Нанкин)
 Магический канал (Синьян)
 Монумент мученикам в защиту железнодорожного проекта (1911) (Чэнду)
 Мост Лудинь (Сычуань)
 Мост Яньцзи в Чэнъяне (Гуанси)
 Наскальная живопись в Хуашане
 Пагода Бамбуковых ростков в Цзингоне
 Пагода Костей змеи в Дали
 Скальные скульптуры Нанькана
 Скальные скульптуры монастыря Хуанцзе
 Статуя Будды в Лэшане
 Стела Кун Баоши (Юньнань)
 Три пагоды (Дали)
 Храм правителя У
 Собор Пресвятой Девы Марии Победительницы (Тяньцзинь)
 Юэянская башня (Хунань).
 Место обитания Юньмоуского человека
 Юньцзюй (Пекин)
 Пагода храма Юнъян в Сучжоу
 Парк Мастера сетей в Сучжоу
 Музей стел в Сиане
 Крепость Дяоюй
 Пещеры Тяньлоншаня
 Уханьский университет и его библиотека

См. также 
 Список охраняемых памятников КНР в Тибетском автономном районе
 Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае

Культура Китая